Candiano, famille vénitienne qui a donné cinq doges à la république de Venise dans les . La famille Sanudo descendrait de celle-ci.

 Le premier, Pietro I Candiano, fut élu en 887, et périt 5 mois après dans un combat naval contre les Narentins (en Dalmatie) et les Esclavons.
 Son fils, Pietro II Candiano, doge en 932, fit la guerre avec succès aux Narentins, et mourut en 939. 
 Pietro III Candiano,  fils du précédent, fut élu en 942. Pendant son gouvernement, des pirates de Trieste ayant enlevé, dans l'église même de Castello, 12 jeunes Vénitiennes qu'on allait marier, il les poursuivit avec toutes les galères de Venise, et leur enleva leur proie après un combat acharné. Une fête annuelle fut instituée en commémoration. 
 Pietro IV Candiano, fils de Pietro III Candiano, succéda à son père en 959. Il déploya des talents pour la guerre et l'administration ; mais son faste et son orgueil lui suscitèrent de puissants ennemis: une révolte, dirigée par Urséolo, éclata en 976, et Pietro IV Candiano fut massacré avec son fils. 
 Son frère, Vitale Candiano, fut élu en 978. Après 14 mois de règne il revêtit l'habit de moine dans le couvent de Sant'Ilario, où il mourut quatre jours plus tard.

Dans la fiction
 Un héros des romans de Michel Zévaco, Le Pont des Soupirs et Les Amants de Venise, porte le nom de Roland Candiano ; il est situé au début du , avec comme inspiration littéraire, Le Comte de Monte-Cristo.

Homonymie de patronyme